Lucie Brázdová (* 9. srpna 1995) je česká pušková sportovní střelkyně reprezentující klub Olymp MV ČR a držitelka zlaté medaile z Letní univerziády 2019, kde zároveň stanovila nový univerzitní rekord v disciplíně vzduchová puška. Studuje Fakultu sportovních studií MU v Brně, v roce 2020 získala bakalářský titul.

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil střelce na ISSF

Ženy
Žijící lidé
Čeští sportovní střelci
Narození 9. srpna
Narození v roce 1995
Vítězky Univerziády
Absolventi Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity